Гарасимів — село Тлумацького району Івано-Франківської області.

Прізвище 
 Гарасимів Антін (1859—1943) — український адвокат та державний діяч ЗУНР.
 Гарасимів Лаврентія — новомучениця УГКЦ.
 Петро-Богдан Гарасимів (1891—1970) — учасник національно-визвольних змагань, лікар.
Українські прізвища
Прізвища на -ів